Molekulska formula -{C18H19N}- se može odnositi na:

 Benzoktamin
 4-Cijano-4'-pentilbifenil